

Geografia 
 Canada
 Forest City – comunità rurale canadese nella contea di York, Nuovo Brunswick

 Malesia
 Forest City – megaprogetto immobiliare in Johor

 Stati Uniti d'America
 Forest City – città della Contea di Rutherford, Carolina del Nord
 Forest City – Dakota del Sud
 Forest City – census-designated place della Contea di Seminole, Florida
 Forest City – villaggio della Contea di Mason, Illinois
 Forest City – comunità non incorporata nella Keener Township, Contea di Jasper, Indiana
 Forest City – capoluogo della Contea di Winnebago, Iowa
 Forest City – località abitata nella contea di Washington, Maine
 Forest City – città della Contea di Holt, Missouri
 Forest City – comunità non incorporata nella Forest City Township, Meeker County, Minnesota
 Forest City – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania